Марцано:

 Марцано — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Марцано, Микела (род. 1970) – итальянский философ и политик.
 Марцано, Стефано — генеральный директор и главный креативный директор Philips Design.